Jaume Oliveras i Brossa: (1877-1957) Capellà i excursionista català.
 Jaume Oliveras i Maristany: (1962) Polític català, militant de la CUP i ERC.